Xavier "Xabi" Lassalle, né le , est un joueur de hockey sur glace professionnel.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002||Anglet||Élite|| ||0||1||1|| ||-||-||-||-||-
|-
|2002-2003||Anglet||Super 16||23||4||5||9||14||-||-||-||-||-
|-
|2003-2004||Anglet||Super 16||22||2||1||3||16||9||0||0||0||4
|-
|rowspan="2"|2004-2005||Anglet||Ligue Magnus||17||1||2||3||43||-||-||-||-||-
|-
|Bordeaux||Division 2||1||2||0||2||0||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2005-2006||Anglet||Ligue Magnus||26||11||7||18||20||2||0||1||1||2
|-
|Bordeaux||Division 2||2||5||3||8||2||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||Anglet||Ligue Magnus||12||2||6||8||37||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||Anglet||Division 3||1||0||2||2||2||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||Bordeaux||Division 1||26||25||19||44||66||2||0||1||1||0
|-
|2009-2010||Bordeaux||Division 1||24||28||17||45||44||2||0||1||1||2
|-
|2010-2011||Bordeaux||Division 1||15||8||12||20||34||6||0||3||3||8
|-
|2011-2012||Bordeaux||Division 1||26||11||11||22||26||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||Anglet||Division 1||18||5||12||17||14||-||-||-||-||-

|100||20||22||42||130||11||0||1||1||6

|109||77||71||148||184||10||0||5||5||10

Voir aussi 

Joueur français de hockey sur glace
Naissance en août 1984
Joueur des Boxers de Bordeaux
Joueur de l'Anglet hormadi Pays basque
Naissance à Bayonne